Lastrigiani – abitanti di Brucianesi
Lastrigiani – abitanti di La Lisca
Lastrigiani – abitanti di Lastra a Signa